Иван Григорьевич Шарий (; 24 ноября 1957, Полтава, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, нападающий и тренер. Мастер спорта СССР. С 2007 года — тренер ДЮСШ им. Горпинка (Полтава).

Являлся обладателем трёх рекордов высшей лиги Украины: самый возрастной игрок, самый возрастной дебютант и как самый возрастной бомбардир.

В 2013 году рекорд самого возрастного игрока побил вратарь Игорь Шуховцев, а в 2014 году президент и игрок донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин побил оставшиеся два рекорда. 

.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник полтавского футбола. Первые тренеры — А. Витков, И. И. Горпынко. Начал профессиональную карьеру в клубе «Колос» Полтава. Дебютировал на мастерском уровне 4 мая 1974 года в матче против житомирского «Автомобилиста», выйдя на замену во втором тайме. Игра проходила в Решетиловке, так как полтавский стадион «Колос» был на очередной реконструкции. «Колос» одержал победу 3:1. Первый гол забил 7 мая 1974 года в Кременчуге в ворота винницкого «Локомотива». Позже выступал за «Динамо» (Киев), но закрепиться в основном составе он не сумел, проведя за киевлян лишь две игры в Высшей лиге чемпионата СССР.

Но , когда выступал за одесский «Черноморец».

Играл за команды «Динамо» (Минск), «Металлург» (Запорожье), «Нистру» (Кишинёв). В 1987 году вернулся в возрожденную «Ворсклу». Поиграв в Полтаве три сезона, перешёл в болгарский клуб «Этыр». В 1991 году перешёл в винницкую Ниву. После распада СССР играл за клубы Любительской лиги, а также за «Кремень», «Горняк-Спорт» и «Ворсклу». Бронзовый призёр чемпионата Украины сезона 1996/97 в составе полтавчан . Прощальный матч Шария состоялся 1 мая 2001 года на стадионе «Ворскла».

Тренерская карьера

Статистика

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Профиль на неофициальном сайте ФК «Ворскла»
 
 Интервью «СЭ», 1997 г.

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Этыр»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Кремень»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Спартак» Сумы
Тренеры ФК «Полтава» (2007)
Клуб Евгения Деревяги